

Clubs brésiliens de football 
 Botafogo Futebol Clube basé à João Pessoa dans l'État de la Paraíba.
 Botafogo Futebol Clube basé à Ribeirão Preto dans l'État de São Paulo.

Club cap-verdien de football 
 Botafogo Futebol Clube basé à São Filipe sur l'île de Fogo dans l'archipel de Sotavento.

Club portugais de football 
 Botafogo Futebol Clube basé à Cordinhã dans le district de Coimbra.

Voir aussi